Daubmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Daubmann († 1573), deutscher Buchdrucker
 Oskar Daubmann (eigentlich Karl Ignaz Hummel; 1898–1954), Kaiserstühler Hochstapler

Siehe auch: 
 Taubmann
 Taubman